Un kalpa est une mesure du temps dans l'hindouisme et le bouddhisme;
 Le kalpa est la science des rituels, faisant partie des Védangas, dans le védisme.
 KalPa est un club de hockey sur glace finlandais.